For Heaven's Sake (1926), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Sam Taylor
For Heaven's Sake (1950), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van George Seaton
For Heaven's Sake (2008), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Nat Christian